Asciak ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Asciak (* 1963), maltesische Tennisspielerin
 Wilfred Asciak (1930–2016), maltesischer Billardspieler, Verleger und Journalist